Talas est notamment un toponyme et un hydronyme d'Asie centrale, qui peuvent faire référence à :

Toponyme

Asie Centrale 
 Talas, une ville de la province de Talas au Kirghizistan ;
 Province de Talas, une des 7 provinces ou oblasty du Kirghizistan dont la capitale administrative est Talas ;
 District de Talas, un des raion de cette province.
 Talas, une ville de la province de Kayseri en Turquie ;
 District de Talas, un district de la province de Kayseri en Turquie ;
 Talas, ancien nom de la ville de Taraz au Kazakhstan ;
 Le district de Talas, un district de l'oblys de Djamboul au Kazakhstan ;
 L'Alataou de Talas, un massif montagneux du Tian Shan occidental, au Kirghizistan et au Kazakhstan ;

Indonésie 
 , une île d'Indonésie situé dans la province de Kepulauan Riau.

Amérique 
 Los Talas, une localité du département de Maldonado rattachée à la municipalité de Aiguá en Uruguay.

Hydronyme 
 Le Talas, un cours d'eau du Kirghizistan et du Kazakhstan, qui a donné son nom à la bataille de Talas.

Histoire 
 Bataille de Talas, ou bataille de la rivière Talas, bataille entre les troupes abbassides et les troupes chinoises de la dynastie Tang en , pour le contrôle de la région d'Asie centrale de Syr-Daria.

Divers 
  dont celui de 2011 a traversé le Japon en septembre faisant de nombreuses victimes ;
 , un cratère de la planète Mars.